Kristoffer Barmen (Bergen, 1993. augusztus 19. –) norvég korosztályos válogatott labdarúgó, aki jelenleg az Aalesunds középpályása.

Statisztika 
2021. augusztus 20-ai állapot.

Források

További információk 
 Transfermarkt profil

Norvég labdarúgók
Labdarúgó-középpályások
A Brann labdarúgói
Az Aalesunds labdarúgói
1993-ban született személyek
Élő személyek
Az Eliteserien labdarúgói